Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dido, d'après Didon (Dido en latin et en anglais) fondatrice légendaire et première reine de Carthage dans la mythologie grecque :
 le , un vaisseau de ligne de 28 canons de  rang, lancé en 1784 et vendu en 1817 ;
 le , une corvette de 18 canons lancée en 1836. vendue en 1903 ; 
 le HMS Dido, nom prévu pour une corvette, construction commencée en 1861, annulée en 1863 ;
 le , une corvette de la classe Eclipse lancée en 1869, renommée HMS Actaeon en 1906 et vendue en 1922 ;
 le , un croiseur de la classe Eclipse lancé en 1896, vendue en 1926 ;
 le , un croiseur de la classe Dido, lancé en 1939, détruit en 1958 ;
 le , une frégate de la classe Leander, lancé en 1961, vendue à la Royal New Zealand Navy en 1983 et renommée HMNZS Southland, sortie du service en 1995 et détruit à Goa en Inde.

Dido